Сосне () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Острувский повят (Великопольское воеводство), Великопольское воеводство. Население — 6575 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Богдай
 Хойник
 Цешин
 Добжец
 Грановец
 Яниславице
 Калковске
 Конты-Слёнске
 Коцина
 Конрадув
 Кузница-Концка
 Маряк
 Млыник
 Можджанув
 Павлув
 Шклярка-Слёнска
 Сосне

Прочие поселения 
 Брониславка
 Чеславице
 Грабе
 Ярностув
 Ежувка
 Копалина
 Кшижне
 Липске
 Лахув
 Моя-Воля
 Пила
 Пшидзялки
 Смуги
 Собки
 Старжа
 Сурмин
 Вельбин
 Вжесина
 Жабник

Соседние гмины 
 Гмина Кобыля-Гура
 Гмина Кроснице
 Гмина Мендзыбуж
 Гмина Милич
 Гмина Одолянув
 Гмина Остшешув
 Гмина Пшигодзице
 Гмина Твардогура

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства